Мелах — многозначный термин.

Фамилия 
 Мелах, Ефим Львович (1918—1979) — советский лётчик, Герой Советского Союза.

Топоним 
 Мелах (Марракеш) — еврейский квартал в Марракеше.